Это список домашних игровых консолей в хронологическом порядке. Этот список не включает в себя портативные игровые консоли, которые, как правило, имеют меньшую вычислительную мощность, чем домашние консоли из-за их меньшего размера. Этот список не включает клонов консолей, которые были созданы пиратами для чёрного рынка .Всего же консолей в этом списке 153.

Первое поколение (1972—1980)

Второе поколение (1976—1984) 

**протестирована в 1979 году

Третье поколение (1983—1990)

Четвёртое поколение (1987—1997)

Пятое поколение (1993—2000)

Шестое поколение (1998—2005)

Седьмое поколение (2005—2012)

Восьмое поколение (2011-2019)

Девятое поколение (с 2020)

См. также 
 Список самых продаваемых игровых консолей
 Список эмуляторов игровых консолей

Примечания 

Игровые приставки